Phantasie bezeichnet:

 Phantasie, menschliches Vorstellungsvermögen
 Phantasie (Eisenach), Hotel in Eisenach
 Phantasie (Schiff, 1960), Fahrgastschiff

Siehe auch:
 Fantasie (Begriffsklärung)